Торновка:

 Торновка — деревня в Благовещенском районе Башкортостана.
 Торновка — река в России, протекает в Архангельской области.